Натуральный логарифм 2 в десятичной системе счисления () равен приблизительно
 
как показывает первая строка в таблице ниже. Логарифм числа 2 с другим основанием () можно вычислить из соотношения
 
Десятичный логарифм числа 2 () приблизительно равен
 
Обратное число к данному представляет собой двоичный логарифм 10:
  ().

По теореме Линдемана — Вейерштрасса натуральный логарифм любого натурального числа, отличного от 0 и 1 (в общем случае, для любого положительного алгебраического числа, кроме 1), является трансцендентным числом.

Неизвестно, является ли ln 2 нормальным числом.

Представление в виде рядов 
  (Ряд Меркатора)

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Полилогарифм)

 

 

 

 
 
 

(здесь через  обозначена постоянная Эйлера — Маскерони,  — дзета-функция Римана).

Иногда к данной категории формул относят формулу Бэйли — Боруэйна — Плаффа:

Представление в виде интегралов

Другие формы представления числа 
Разложение Пирса имеет вид ()
 
Разложение Энгеля ():
 
Разложение в виде котангенсов имеет вид 
 
Представление в виде бесконечной суммы дробей (знакопеременный гармонический ряд):
 
Также можно представить натуральный логарифм 2 в виде разложения в ряд Тейлора:

Представление в виде обобщённой непрерывной дроби:

Вычисление других логарифмов 
Если известно значение , то для вычисления логарифмов других натуральных чисел можно табулировать логарифмы простых чисел, а логарифмы смешанных чисел  затем определять исходя из разложения на простые множители:
 

В таблице представлены логарифмы некоторых простых чисел.

На третьем шаге логарифмы рациональных чисел  вычисляются как , логарифмы корней: .

Логарифм 2 полезен в том смысле, что степени 2 распределены достаточно плотно: определение степени , близкой к степени  другого числа  сравнительно несложно.

Известные значения 
Это таблица последних записей по вычислению цифр . По состоянию на декабрь 2018 года в ней было вычислено больше цифр, чем в любом другом натуральном логарифме натурального числа, кроме 1.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Логарифмы
Математические константы